Aquesta és la llista dels municipis de Mayotte.

El departament d'ultramar de Mayotte està dividit en 17 comunes.

Totes les comunes són situades en la major part de l'illa de Grande-Terre, llevat de Dzaoudzi i Pamandzi, situades a Petite-Terre.

Per codi postal i codi Insee 
Aquesta llista classifica les comunes segons el codi INSEE. Des de 2007 Mayotte té el número 976.

Per superfície 
Les mateixes comunes, classificades per superfície decreixent (Mayotte té un total de 373,24 km²). La mida mitjana de les comunes és de 21,95 km², i la mediana de 20,51 km², lleugerament superior a les dades de les comunes metropolitanes (14,88 i 10,73 km² respectivament).

Per població 
Les mateixes comunes, classificades per població decreixent (Mayotte tenia 186.452 habitants segons el cens de 2007, amb una densitat de 499,5 hab./km², cinc cops per sobre de la mitjana nacional). La població mitjana de les comunes és de 10.968 habitants, mentre que mediana és de 6.917 habitants, molt superiors a les de la metròpoli (1.542 i 380 habitants respectivament).
Cada comuna és formada per nombroses viles.

Referències

Vegeu també 
 Cantons de Mayotte
 Llistes dels municipis de França
 Mayotte

Enllaços externs 

  Mayotte al web de l'INSEE

Mayotte
Mayotte